Мавпа (Cercopithecus)  — рід приматів з родини мавпові (Cercopithecidae), типовий рід цієї родини. Довжина голови й тіла приблизно 325–700 мм.

Видовий склад 

У складі роду — 25 сучасних видів.

Рід Cercopithecus
 Cercopithecus ascanius
 Cercopithecus cephus
 Cercopithecus erythrotis
 Cercopithecus erythrogaster
 Cercopithecus petaurista
 Cercopithecus hamlyni
 Cercopithecus lhoesti
 Cercopithecus mitis
 Cercopithecus albogularis
 Cercopithecus nictitans
 Cercopithecus mona
 Cercopithecus pogonias
 Cercopithecus neglectus
 Мавпа Діани (Cercopithecus diana)
 Cercopithecus wolfi
 Cercopithecus campbelli
 Cercopithecus dryas
 Cercopithecus solatus
 Cercopithecus sclateri
 Мавпа роловейська (Cercopithecus roloway)
 Cercopithecus doggetti
 Cercopithecus kandti
 Cercopithecus lowei
 Cercopithecus denti
 Cercopithecus preussi
 Cercopithecus lomamiensis

Див. також 

 Мавпи
 Людиноподібні

Примітки

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 
 Біологічний словник (2-е видання), с. 340

Мавпові
Роди ссавців